Castaneda (Zwitserland), gemeente in Graubünden
Carlos Castaneda, Amerikaanse analytische filosoof
Castañeda, Spanje